Die Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Berkshire County in Massachusetts führt alle Bauwerke, National Historic Landmarks und historischen Stätten im Berkshire County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Legende

Aktuelle Einträge 

|}

Siehe auch 
 Liste der National Historic Landmarks in Massachusetts
 National Register of Historic Places in Massachusetts

Weblinks

Einzelnachweise 

Berkshire County
!National Register